Ко́сола () — финская фамилия. Известные носители:

 Косола, Вихтори (1884—1937) — финский политик, лидер Движения Лапуа.
 Косола, Нийло (1911—1996) — финский предприниматель и политик, сын Вихтори Косолы.
 Косола, Вилле (1892—1968) — финский военный, брат Вихтори Косолы.